Stutz steht für:
 Stutz Motor Car Company of America, US-amerikanischer Automobilhersteller (1911–1939)
 Stutz Motor Car of America, US-amerikanischer Automobilhersteller (1970–1988)
 Stutz Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1902)
 New Stutz Fire Engine Company, US-amerikanischer Feuerwehrfahrzeug-Hersteller
 Ort der Gemeinde Fröhnd im Südschwarzwald, siehe Fröhnd
 Stutz (Einheit), Volumenmaß für Kohlen
 Stutz (Gemeinde Frastanz), Rotte in der Gemeinde Frastanz, Bezirk Feldkirch, Vorarlberg
 Stutz (Uniform), früher gebrauchtes Wort für einen Hutschmuck
 umgangssprachlicher Ausdruck für einen Schweizer Franken, siehe Schweizer Franken

Personen:
 Christoph Stutz (* 1947), Schweizer Politiker (CVP)
 Ernst Stutz (1868–1940), deutscher Bergingenieur und Reichskommissar für die Kohlenverteilung
 Georg Stutz (1897–1961), Schweizer Psychiater
 Hans Stutz (* 1952), Schweizer Journalist und Politiker (Grüne)
 Harry C. Stutz (1876–1930), US-amerikanischer Automobilunternehmer, Ingenieur, Flugpionier und Erfinder
 Heinrich Huber-Stutz (1861–1909), Schweizer Glasmaler
 Howard Coombs Stutz (1918–2010), kanadisch-amerikanischer Geistlicher und Botaniker
 Jakob Stutz (1801–1877), Schweizer Schriftsteller und „Volksdichter“
 John Stutz (* 1933), Schweizer Künstler
 Kathrin Stutz (* 1957), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Ludwig Stutz (1865–1917), deutscher Genre- und Stilllebenmaler sowie Karikaturist
 Marc Stutz-Boukouya (* 1961), französischer Posaunist, Dirigent und Komponist
 Paul Stutz (* 1983), kanadischer Skirennläufer
 Peter Stutz (1932–2013), Schweizer Architekt
 Pierre Stutz (* 1953), Schweizer katholischer Theologe und Autor
 Reto Stutz (* 1977), Schweizer Triathlet
 Rüdiger Stutz (* 1957), deutscher Historiker
 Samuel Stutz (* 1960), Schweizer Fernsehmoderator
 Ulrich Stutz (1868–1938), deutscher Jurist
 Ulrike Stutz (* 1967), deutsche Kunstpädagogin
 Walter Stutz (1878–1955), Schweizer Architekt
 Wendolin Stutz (1938–2013), Schweizer Politiker (CVP)
 Werner Stutz (1962), Schweizer Radrennfahrer
 Wilhelm Schulz-Stutz (1807–1879), Schweizer Buchdrucker

Berge:
 Stutz (Kleinkahl) (422 m), im Spessart bei Kleinkahl im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Stutz (Alzenau) (315 m), im Spessart bei Alzenau im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Gottfried Stutz
 Stutzen